Ravinen kan syfta på:

 OK Ravinen – en orienteringsklubb i Nacka
 Ravinen domänreservat – ett reservat i Uppvidinge kommun
 Kulturhuset Ravinen – en konsthall i Båstad

Se även 
 Ravin